Soyak ist der Name von:

 Aykut Soyak (* 1995), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Tuncay Soyak (* 1959), türkischer Fußballspieler

Soyak bezeichnet:
 Soyak (Nepal), Stadt im Distrikt Ilam in Nepal